al-Būtī ist der Familienname folgender Personen:
 Muhammad Saʿīd Ramadān al-Būtī
 Muhammad Tawfiq al-Būtī